Шубарколь:
 Шубарколь (посёлок) — посёлок в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана.
 Шубарколь (озеро) — пресное озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана.